Guachara peut désigner :

Toponymes

Guachara : une localité de la paroisse civile de Guachara dans la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 Guachara : l'une des six paroisses civiles de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure.

Autres 
 Guachara : le nom de l'instrument de musique güiro au Panama.

Homonymie de toponyme